Сабха може да се отнася за:

 Сабха – град в Либия
 Една от двете камари на парламента на Индия:
 Раджа Сабха (горната камара)
 Лок Сабха (долната камара)